Der Orden des St. Ruperti, auch St. Ruperti-Ritterorden oder Orden des heiligen Rupert, war ein Salzburger Ritterorden. Der Orden unterstellte sich dem Patrozinium des ersten Bischofs der Stadt Salzburg, des hl. Rupert.

Die Stiftung des Ordens geht auf Erzbischof Johann Ernst Graf von Thun und Hohenstein zurück, der den Beinamen „der Stifter“ trug. Das Stiftungsdatum war der 12. Mai 1701. In Erinnerung an den Friedensschluss von Kahlowitz 1699 war diese Stiftung ebenfalls zeitgemäß, zumal Kaiser Leopold I. seine Zustimmung am 23. August 1701 zur Stiftung erteilte. Die Feierlichkeiten fanden am 15. November 1701 in der Ordenskirche der Dreifaltigkeit statt. Weiterer Zweck war die militärische Ehrung von verdienten Kriegsteilnehmern.

Der Orden des heiligen Rupert wurde 1811 aufgehoben, nachdem Salzburg unter bayerische Verwaltung gekommen war.

Das Ordenszeichen wurde um den Hals getragen. Ein goldgerandetes weiß emailliertes Malteserkreuz  mit an den Spitzen gesteckten goldenen Kugeln hängt an einer goldenen Kette. Ein Medaillon mit dem Bild des Heiligen Rupert auf der Vorderseite und mit einem rot emaillierten Kreuz auf der Rückseite bildete die Ordensdekoration. Ursprünglich war das Ordensband violett. Erzbischof Sigismund änderte 1767 das Band in eine rot und schwarz eingefasstem Band ab. Ab 1760 wurde der Orden von den wirklichen Rittern bereits anstelle des bisherigen violetten am roten Band mit schwarzer Einfassung getragen. Zusätzlich verlieh Sigismund einen dazu auf die linke Brust zutragenden gestickten Stern in Rot und Gold. In der Sternmitte waren die Buchstaben SR.

Der Stifter überreichte noch vor der Aktivität des Ordens ein hohes Anfangskapital. In einem Schenkungsbrief verfügte er die Überlassung der Herrschaft und das Schloss Emsburg, letzteres  wurde der Ordenssitz. Auch Anteile von 90 % an die Eisenbergwerke in Lungau und dazu ein Wirtshaus und eine  Schmiede bereicherte den Orden. Auf Kosten des Stifters wurden auch die  Ordenskreuze für Kommandeur und Ritter gefertigt.

Im Jahr 1978 erneuerte sich der Orden unter dem Namen St. Rupert-Orden (S.R.O.).

Bekannte Kommandeure 
Kommandeure bis zur Ordensaufhebung waren
 von 1702 bis 1709 war Johann Ernst Warmund Graf Khuen
 von 1710 bis 1713 Franz Anton Freiherr von Rehlingen
 von 1714 bis 1767 Joseph Anton Graf Plaz
 von 1767 bis 1798 Josef Johann Nepomuk Dückher Freiherr von Haßlau auf Urstein und Winkl
 von 1798 bis 1802 Leopold Anton Graf Lodron
 von 1802 bis  zur Auflösung 1811 Johann Ferdinand Dücker Freiherr von Haßlau, Urstein und Winkl

Literatur 
 Corbinian Gärtner: Geschichte und Verfassung des 1701 für den Salzburgischen Landadel errichteten, militärischen Ruperti Ritter Ordens. Salzburg 1802.
 Aristide Michel Perrot: Historische Sammlung aller noch bestehenden Ritterorden der verschiedenen Nationen... Baumgärtnersche Buchhandlung, Leipzig 1821, S. 37.
 Kurt von der Aue: Das Rittertum und die Ritter-Orden: oder historisch-kritische Darstellung ... J.T.J. Sonntag, Merseburg 1825, S. 225.
 Günter Stierle, Der "Landständisch Salzburgische Militärische Sankt Ruperti Ritterorden", in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 140 (2000) S. 143–168.

Einzelnachweise 

Weltlicher Ritterorden
Gegründet 1701
Geschichte (Salzburg)
Rupert von Salzburg als Namensgeber